Franco Battisodo (1948) – ex calciatore italiano
 Valeria Battisodo (1988) – cestista italiana